Gärtner eller Gaertner är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bertil Gärtner (1924–2009), svensk biskop
 Christian Gärtner (1705–1782), tysk köpman och astronom, efter vilken följande uppkallats:
 Gärtner (månkrater), en krater på månen
 132445 Gaertner, en asteroid
 Friedrich von Gärtner (1792–1847), tysk arkitekt
 Gustav Gärtner (1855–1937), österrikisk patolog
 Heinrich Gärtner (1828–1909), tysk målare
 Ingegerd Gärtner (1916–2006), svensk tecknare och teckningslärare
 Joseph Gärtner (1732–1791), tysk botanist
 Karl Friedrich von Gärtner (1772–1850), tysk botanist
 Leia Gärtner (född 1974), svensk sångerska med artistnamnet Titti Tång